Vortice della paura (Fright) – romanzo di Cornell Woolrich del 1950
L'allucinante notte di una baby sitter (Fright) – film del 1972 diretto da Peter Collinson
Fright – film del 1956 diretto da W. Lee Wilder